Saint-Colomban kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Colomban-des-Villards, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Colomban, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Kanada 

 Saint-Colomban (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Kanadaförgreningar